Parque de Santa Ana puede referirse a:
 Parque de Santa Ana (Mérida), en Yucatán, México.
 Parque de Santa Ana (Panamá), en Santa Ana, Panamá.